Кара Блек і Лізель Губер були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Катарина Среботнік і Ай Суґіяма з рахунком  6–4, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

2008
Generali Ladies Linz